

Източници 

 Historical Dictionary of the Discovery and Exploration of the Pacific Islands .
 Свет, Я. М., История открытия и исследования Австралии и Океании, М., 1966.

География на Нова Каледония
Нова Каледония